Dražen Vrh je ime več naselij v Sloveniji:

 Dražen Vrh, Šentilj
 Dražen Vrh, Sveta Ana

naselja v Sloveniji